RX může znamenat:

RX 
 v telekomunikacích označení pro příjem signálu () nebo přijímač ()
 v organické chemii obecný vzorec alkylhalogenidů

Rx 
 bývalá zkratka pro rychlík vyšší kvality, komerční označení vlaků používané Českými drahami v letech 2014 až 2018